Emmonsia — рід грибів родини Ajellomycetaceae. Класифіковано у 1959 році.

Класифікація 
До роду Emmonsia відносять 8 видів:

Примітки

Джерела 
 Ciferri, R.; Montemartini, A. 1959. Taxonomy of Haplosporangium parvum. Mycopathologia et Mycologia Applicata. 10(4):303-316 — P.314

Роди грибів
Евроціоміцети